A ilha da Feitoria é uma pequena ilha na costa sul da Lagoa dos Patos no Rio Grande do Sul, pertencente ao município de Pelotas.

Foi promovida a Área de Preservação Permanente (APP) em 1993.

Feitoria